Селюгино — название населённых пунктов в России:

 Селюгино — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Селюгино — деревня в Псковском районе Псковской области.